Кова́лик (, , ) — белорусская, украинская и польская фамилия. Происходит от прозвища Кова́ль, которое образовано от названия профессии «коваль» — кузнец.

Родственные фамилии: Коваль, Ковалёв, Коваленко, Ковалёнок, Ковальчук, Ковальчик, Ковалевич, Ковалевский, Ковальский.

 Известные носители
 Ковалик, Дэниел (род. 1968) — американский журналист, общественно-политический активист, юрист в области прав человека и трудовых прав.
 Ковалик, Зиновий (1903—1941) — блаженный Римско-Католической и Украинской Греко-Католической Церквей.
 Ковалик, Сергей Филиппович (1846—1926) — революционер-народник, один из организаторов «хождения в народ».
  (1926—2012) — польский экономист.
 Ковалик, Трент (род. 1995) — американский танцор, актёр и певец.
 Ковалик, Януш (род. 1944) — польский футболист, нападающий.

См. также

Примечания